Die Abkürzung WDO bzw. WdO steht für:

 Wehrdisziplinarordnung, ein deutsches Bundesgesetz
 Die Welt des Orients, eine wissenschaftliche Fachzeitschrift
 World Doctors Orchestra, ein internationales Laienorchester, in dem ausschließlich Ärzte spielen

Abkürzung